Albumy numer jeden w roku 2003 (Polska)
 Albumy numer jeden w roku 2003 (Węgry)

Zobacz też